Антон Никитин:
 Никитин, Антон Владимирович (род. 1978) — украинский медиаменеджер, продюсер, сценарист.
 Никитин, Антон Никитич (1905—1984) — председатель Ленинградского облисполкома.